Kirche St. Arbogast steht für:

 Kirche St. Arbogast (Oberwinterthur) in der Stadt Winterthur, Kanton Zürich
 Wehrkirche St. Arbogast in der Gemeinde Muttenz, Kanton Basel-Landschaft